Астаповский сельский округ

Московская область 

Астаповский сельский округ Луховицкого района

Тульская область 

Астаповский сельский округ Арсеньевского района